Frida Burssens, Belgisch grafisch ontwerper
 Gaston Burssens, Belgisch dichter en Vlaams activist
 Jan Burssens, Belgisch kunstschilder
 Koen Burssens, Belgisch acteur, scenarioschrijver en televisiemaker

Nederlandse of Vlaamse achternaam